Фёдор Ушаков:
 Ушаков, Фёдор Александрович (1768 или 1769—1841) — генерал-майор, действительный тайный советник.
 Ушаков, Фёдор Иванович (1693—1766) — русский военный и государственный деятель, сенатор, генерал-аншеф.
 Ушаков, Фёдор Фёдорович (1745—1817) — российский флотоводец, адмирал, святой Русской православной церкви.